Znane osoby noszące nazwisko Kuroń:
 Danuta Kuroń
 Jacek Kuroń
 Grażyna Kuroń
 Maciej Kuroń

Zobacz też 
 Kuroniówka